Села:
 Грушеве — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Грушеве — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Грушеве — Сумська область, Лебединський район